Насос, Насосы (Pumpen, Pompes, Pumps), может означать:

 Насос — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя в энергию потока жидкости.
 Насос — устройство для подачи воздуха куда-либо. 
 Насос — устройство, служащее для удаления (откачки) газов или паров до определённого уровня давления (технического вакуума).
 Насос — устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой.
 Насо́с () — созвездие Южного полушария неба.
  — островок Эниадов на Ахелое в Акарнании с крепостью.
 Насос — античное название острова Ортиджа (Ортигия).

См. также 
 Насос-форсунка
 Насосэнергомаш
 Насосная станция
 Насосная улица